Vegas Altas peut faire référence à :

Toponyme 

 Vegas Altas, village situé dans la commune espagnole de Navalvillar de Pela dans la province de Badajoz en Estrémadure.
 Vegas Altas, comarque de la province de Badajoz dans la communauté autonome d'Estrémadure en Espagne.

Voir aussi